Geografia
 Amsterdam, capital dels Països Baixos.
 Illa Amsterdam, illa francesa situada al sud de l'oceà Índic.
 Amsterdam (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Amsterdam (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Nova Amsterdam, assentament fortificat del  a la colònia de Nova Holanda (avui dia la ciutat de Nova York, EUA)
 Amsterdam-Churchill, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana.
 Illes de Sant Pau i Amsterdam, dependència francesa al sud de l'Oceà Índic.
 Esport:
 Amsterdam ArenA, estadi de futbol a Amsterdam, Països Baixos.
 Amsterdam Admirals, club de futbol americà de la ciutat d'Amsterdam (Països Baixos)
 Altres:
 Amsterdam, segell editorial d'Ara Llibres.